Melek peut désigner :
 Melek, un village du district de Nitra en Slovaquie,
 Melek (L’Ange), un album de la chanteuse turque Candan Erçetin.